

Geografia

Austria 
 Sankt Lorenzen – frazione di Reichenau, comune nel distretto di Feldkirchen (Carinzia)
 Sankt Lorenzen am Wechsel – comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)
 Sankt Lorenzen bei Knittelfeld – ex comune ora frazione di Sankt Margarethen bei Knittelfeld, comune nel distretto di Murtal (Stiria)
 Sankt Lorenzen bei Scheifling – ex comune ora frazione di Scheifling, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Sankt Lorenzen im Lesachtal – ex comune ora frazione di Lesachtal, comune nel distretto di Hermagor (Carinzia)
 Sankt Lorenzen im Gitschtal – ex comune ora frazione di Gitschtal, comune nel distretto di Hermagor (Carinzia)
 Sankt Lorenzen im Mürztal – comune nel distretto di Bruck-Mürzzuschlag (Stiria)
 Sankt Lorenzen im Paltental – ex comune ora frazione di Trieben, città nel distretto di Liezen (Stiria)

Italia 
 Sankt Lorenzen – nome tedesco di San Lorenzo di Sebato, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Slovenia 
 Sankt Lorenzen am Bachern – antico nome tedesco del comune di Lovrenc na Pohorju (Oltredrava)

Pagine correlate 
 Sankt Lorenz (disambigua) – pagina di disambiguazione
 San Lorenzo (disambigua) – pagina di disambiguazione